Härva kan syfta på:

Härva (textil) – en samling av voluminösa garner
Härva (dynamo) – spole av strömförande ledningstråd i en dynamo